Alexandra Tsiavou () (Igoumenitsa, 26 de septiembre de 1985) es una remera griega. Ganó la medalla de bronce junto con Christina Giazitzidou en los Juegos Olímpicos de 2012 en la categoría doble scull peso ligero y obtuvo el 6.° puesto junto con Chrysi Biskitzi en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, en la misma categoría.

Biografía y carrera 
Tsiavou nació en Igoumenitsa, Grecia. De niña fue una gimnasta artística pero dejó dicho deporte debido a su estatura (176 cm). En 1998 comenzó a remar como miembro de un club náutico local. Tres años más tarde, se convirtió en miembro del equipo nacional griego. En 2006, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo. Obtuvo el 6.º puesto junto con Chrysi Biskitzi en los Juegos Olímpicos de 2008 y en 2009 ganó la medalla de oro junto con Christina Giazitzidou en el Campeonato Mundial de 2009. El año siguiente, Tsiavou consiguió la medalla de bronce en Karapiro y fue primera en Bled 2011. Tsiavou ganó la medalla de bronce junto a Christina Giazitzidou en la Juegos Olímpicos de 2012.

Palmarés

Referencias 

Medallistas olímpicos de Londres 2012
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de bronce de Grecia
Remeros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Remeros en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Remeros de Grecia
Deportistas femeninas de Grecia
Remeras